Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op zondag zoals 2017 en 2023. 
(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een zondag begint:

Kalender, Gewoon 7